Główny Ruski Komitet Wyborczy (1889)
 Główny Ruski Komitet Wyborczy (1891)